Ruta 33 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 33
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 33 (Bolivien)